In the Shadow of Death – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Edison Company
In the Shadow of Death – cortometraggio del 2013 diretto da Blake Z. Larson